Simon van Vossel, né le  à Gand, est un patineur de vitesse sur piste courte belge.

Biographie 
Lors de la coupe du monde de patinage de vitesse sur piste courte 1998-1999, il arrive deuxième au  sur une manche et au  sur une autre manche. Il prend aussi le bronze au  sur une autre manche.

Il arrive treizième du  aux épreuves de patinage de vitesse sur piste courte aux Jeux olympiques de 2002.

Notes et références

Liens externes 

 

Patineur de vitesse sur piste courte belge
Patineur de vitesse sur piste courte aux Jeux olympiques d'hiver de 2002
Porte-drapeau olympique
Naissance en février 1979
Naissance à Gand